

Persone 
 Luca Vigna – calciatore italiano
 Marino Vigna – ciclista italiano
 Oberdan Vigna – politico italiano
 Piero Luigi Vigna – magistrato italiano

Altro 
 Vigna – genere di piante della famiglia Fabaceae
 Vigna – appezzamento di terreno dedicato alla monocoltura della vite
 Vigna – mezzo d'assedio dei romani

Pagine correlate 
 Vigne
 Vinea (disambigua)